

Примітки 

Міські голови Херсона